Le terme retouche peut désigner :
 Retouche, technique de taille à l'ère préhistorique ;
 Retouche d'anche simple, étape finale de fabrication artisanale des anches simples et doubles des instruments à vent de la famille des bois ;
 Retouche d'image, procédé qui consiste à modifier une image, photographie, film cinématographique ou peinture ;
 Retouche numérique, processus d'altération délibérée d'images numériques.